El Torneig de Birmingham 2018, oficialment conegut com a Nature Valley Classic 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 de juny de 2018 al Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

La tennista txeca Petra Kvitová va guanyar el cinquè títol de la temporada de les cinc finals disputades i va reeditar el títol aconseguit en l'edició prèvia

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018